Ortlieb bezeichnet:

 ein deutsches Unternehmen, siehe Ortlieb Sportartikel
 ein Nürnberger Patriziergeschlecht, siehe Ortlieb (Patrizier)
 den Sohn von Kriemhild und König Etzel im Nibelungenlied

Ortlieb ist der Familienname folgender Personen:
 Claus Peter Ortlieb (1947–2019), deutscher Mathematiker und wissenschafts- und gesellschaftskritischer Autor
 Cornelia Ortlieb (* 1967), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Friedrich Ortlieb (1839–1909), deutscher Genremaler
 Heinz-Dietrich Ortlieb (1910–2001), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer 
 Henry F. Ortlieb (1869–1936), deutschamerikanischer Brauer 
 Johann Nepomuk Ortlieb (1794–1851), deutscher Porträtmaler
 Joseph Emanuel von Ortlieb (1754–1823), von 1804 bis 1819 Stadtschultheiß der Reichsstadt Ravensburg 
 Markus Ortlieb (* 1980), deutscher Fußballspieler
 Nina Ortlieb (* 1996), österreichische Skirennläuferin
 Nora Ortlieb (1904–1984), deutsche Glaskünstlerin
 Patrick Ortlieb (* 1967), österreichischer Skifahrer
 Renate Ortlieb (* 1969), österreichische Ökonomin nd Hochschullehrerin
 Trupert Ortlieb (1839–1911), deutscher Brauer